Sezona 2010/11 Prve slovenske nogometne lige (uradno ime zaradi glavnega sponzorja PrvaLiga Telekom Slovenije) je bila 20. sezona najvišjega nogometnega tekmovanja v Sloveniji. Sezona se je začela 16. julija 2010 in se končala 29. maja 2011. Naslov prejšnje sezone je branil Koper, v tej sezoni pa je naslov ponovno osvojil nogometni klub Maribor, in sicer že devetega.

Potek tekmovanja
Vsaka ekipa igra 36 tekem (18 na domačih in 18 na gostujočih igriščih) ter z vsako ekipo posebej po 4 tekem (2 domači in 2 gostujoči).

Klubi
Tudi v sezoni 2010/11 je nastopilo 10 klubov. Drava je neposredno izpadla iz lige, saj je osvojila zadnje mesto v prejšnji sezoni, njeno mesto pa je ponovno zasedel Primorje, ki je v pretekli sezoni zmagal v 2.SNL. V tekmi za napredovanje oziroma obstanek pa se je boril Triglav, drugouvrščeni v pretekli sezoni v 2. SNL, ki je premagal in izločil devetouvrščeno ekipo lige Interblock.

Stadioni in lokacija ekip

1Samo kapaciteta sedišč. Nekateri stadioni imajo tudi stojišča.

Trenerji in kapetani

Lestvica

Tekme odigrane 29. maja 2011.  Vir:Uradna stran PLTS  Ekipa za zmago prejme 3 točke, za neodločen rezultat 1 točko in za poraz 0 točk.   Pravila razvrščanja: 1. točke, 2. medsebojne razmerje točke, 3. medsebojno razmerje golov, 4. medsebojno število zadetkov, 5. razmerje v golih, 6. število zadetkov  1Zmagovalec Pokala NZS 2010/2011  (C) = Prvak  lige; (O) = Zmagovalec tekme za obstanek/napredovanje; (R) = Izpad v nižjo ligo

Rezultati

Prvi del sezone

Vir:Uradna stran PLTS  Domača ekipa je v levem stolpcu, gostujoča pa v zgornji vrstici.  Barve: Modra = zmaga domače ekipe; Rumena = remi ekip; Rdeča = zmaga gostujoče ekipe.

Drugi del sezone

Tekme odigrane 29. maj 2011.  Vir:Uradna stran PLTS  Domača ekipa je v levem stolpcu, gostujoča pa v zgornji vrstici.  Barve: Modra = zmaga domače ekipe; Rumena = remi ekip; Rdeča = zmaga gostujoče ekipe.

Tekmi za obstanek/napredovanje
V dveh tekmah za obstanek/napredovanje bi se morali pomeriti 9. uvrščena ekipa 1.SNL, Nafta in 2. uvrščena ekipa 2.SNL, Interblock, vendar pa se tekmi nista odigrali, saj je Interblock zavrnil možnost napredovanja, tako da bo v naslednji sezoni 2011/12 igral tudi nogometni klub Nafta.

Statistika sezone

Lista strelcev
Tekme odigrane 29. maj 2011.

Vir:Uradna stran PLTS

Ostala statistika
Število tekem : 180
Domače zmage : 83 (46,11%)
Gostujoče zmage : 52 (28,89%)
Neodločeno : 45 (25,00%)
Najvišja domača zmaga : 1. krog, Maribor 5–0 Triglav & 16. krog, Rudar 5–0 Triglav & 34. krog, Olimpija 5–0 Primorje 
Najvišja gostujoča zmaga : 30. krog, Gorica 0–6 Maribor & 23. krog, Primorje 0–6 Rudar
Število golov : 504 (285:219)
Povprečje golov/tekmo : 2,80 (1,58:1,22)
Število 11-m : 33
Število avtogolov : 14
Število rumenih kartonov : 770
Število rdečih kartonov : 56
Število gledalcev : 217,830
Povprečno gledalcev/tekmo : 1,210
Največ gledalcev : 11,000 (36. krog, Maribor 2–0 Domžale)
Najmanj gledalcev : 50 (13. krog, Koper 2–1 Rudar)

2010/11
2010 v športu
2011 v športu
2010 v Sloveniji
2011 v Sloveniji